Killing Fields (pouvant être traduit en français de différentes manières, notamment « champs de la mort ») désigne :

 The Killing fields, terme anglophone pour désigner les champs de la mort, lieux d'exécution en masse sous le régime khmer rouge.
 The Killing Fields, album composé par Mike Oldfield. Il constitue la bande originale du film La Déchirure (dont le titre original, The Killing Fields, a donné son nom à l'album de Mike Oldfield) ;
 The Killing Fields, titre original de La Déchirure, film britannique réalisé par Roland Joffé, sorti en 1984 ;
 Killing Fields, film policier américain réalisé par Ami Canaan Mann et sorti aux États-Unis le .